

Geografia 
 Crone – isola dell’Alaska
 Crone – frazione del comune italiano di Idro
 Crone an der Brahe, oggi Koronowo – città polacca

Persone 
 George Crone (1894-1966) – montatore e regista statunitense
 Patricia Crone (1945-2015) – orientalista danese naturalizzata statunitense
 Walter McCrone (1916-2002) – chimico microscopista statunitense